Sandu pode referir-se a:

Constantin Sandu - Pianista Luso-Romeno.

Sandu é um distrito da Gâmbia.
 

Desambiguação